Vlasac može označavati:
 Vlasac (biljni rod), kositernica, Ephedra L., biljni rod iz porodice Ephedraceae.
 Vlasac (biljna vrsta),  Allium schoenoprasum L.,. biljna vrsta iz porodice Amaryllidaceae.
 Vlasac (lokalitet), arheološki lokalitet u Srbiji koji pripada mezolitskoj kulturi Lepenski vir.